Touzac kan syfta på:
 Touzac, Charente
 Touzac, Lot